Kayako Kawamata Saeki è un personaggio immaginario facente parte della serie cinematografica J-Horror Ju-on, ideata da Takashi Shimizu. Il suo personaggio è interpretato dall'attrice Takako Fuji.

Il suo personaggio è uno stereotipo del folklore giapponese: l'onryō, fantasma, principalmente femminile, in cerca di vendetta per quanto le è accaduto in vita. Per tutta la serie di film, Kayako maledice chiunque abbia un minimo contatto con la casa nel quartiere di Nerima, dove lei risiedeva, e dove è stata uccisa dal marito Takeo.

Storia ed origini
Le origini di Kayako vengono raccontate in The Grudge 2. La madre di Kayako era una potente esorcista, che utilizzava la figlia per "mangiare" gli spiriti maligni che venivano liberati dai suoi pazienti. Questo ha marchiato la bambina per il resto della sua vita, facendola diventare oggetto di pettegolezzi e malignità. Durante il periodo universitario, Kayako conobbe Shunsuke Kobayashi, di cui si innamorò in maniera ossessiva. Ciò nonostante, Kayako sposò Takeo Saeki, l'unico che sembrava apprezzarla davvero, e gli diede un figlio di nome Toshio. Il destino volle che Shunsuke diventasse l'insegnante del piccolo Toshio, facendo inesorabilmente riaccendere la fiamma della passione in Kayako, che cominciò a scrivere le proprie ossessioni su un diario.

Un giorno il diario finì nelle mani di Takeo che sviluppò l'ossessione che Kayako lo stesse tradendo con il maestro del figlio, o peggio ancora, che Toshio potesse non essere figlio suo, ma di Kobayashi. Takeo quel giorno stesso attaccò la moglie: prima la gettò a terra, e nell'urlo e nell'impeto di fuggire, Kayako si ruppe una caviglia (da qui il suo strisciare per la maggior parte delle volte). Mentre cercava di scappare strisciando, il marito le ruppe l'osso del collo strozzandola (da qui il terribile verso che contraddistingue il fantasma). Ancora viva, Kayako fu chiusa in un sacco della spazzatura e lasciata morire dissanguata. Il piccolo Toshio si nascose nell'armadio, ma fu raggiunto dalla furia del padre che lo affogò nella vasca da bagno. Non contento, Takeo si recò a casa di Kobayashi, e non trovando l'uomo a casa, uccise sua moglie in avanzato stato di gravidanza, picchiandola così brutalmente da farla abortire. Ben presto però Takeo fu raggiunto dallo spirito della moglie che lo uccise, mentre si disfava del feto abortito dalla moglie di Kobayashi.

Tempo dopo, il cadavere di Kayako fu rinvenuto nella soffitta, quello di Takeo nella strada vicino a casa (la causa della sua morte risultò sconosciuta alla polizia), mentre Toshio venne ritrovato nell'armadio.

Da quel giorno gli spiriti di Kayako, Toshio e Takeo uccidono chiunque si trovi ad avere a che fare con la casa in cui abitavano. Il gatto di Toshio, Mar, normalmente appare a coloro che sono stati maledetti dai Saeki, preannunciando l'inizio dell'incubo. La maledizione si ripete infinite volte, quindi ogni film ripete grossomodo la stessa situazione: Kayako che si trascina giù dalle scale, coperta di sangue, riproducendo il suo caratteristico rantolo mortale.

Timeline giapponese 
Nella timeline di Ju-on , come rivelato nel romanzo ufficiale scritto da Kei Ohishi, entrambi i suoi genitori erano presenti anche se molto negligenti, facendo sì che Kayako si sentisse spesso depressa e sola.

Kayako ha trascorso la maggior parte del suo tempo libero con il suo gatto Kuro ed era altamente antisociale. Nella prima puntata del franchise Ju-on , Ju-on: The Curse , la moglie di Kobayashi Manami [sic] osserva che ricorda Kayako del college e che l'ha trovata "inquietante". Kayako divenne molto gelosa di Manami e cercò persino di maledirla, ma fallì e alla fine si arrese. Quando frequenta l'università, incontra Shunsuke Kobayashi, di cui si innamora profondamente. Dopo la morte accidentale dei suoi genitori che non sembravano spaventarla, Kayako sposa Takeo Saeki , l'unica persona che la comprende e si prende cura di lei, e insieme hanno un figlio di nome Toshio. Ormai, Kobayashi è l'insegnante di scuola di Toshio e lei si innamora di nuovo di lui.

Decise di scrivere dei suoi sentimenti per lui in un diario, tentuto dalla donna per tutta la sua vita; nella maggior parte delle varianti della storia, Takeo finisce per trovare e leggere il suo diario. Diventa ossessionato dall'idea che Kayako lo tradisca con l'insegnante di suo figlio - o peggio, Toshio non potrebbe essere suo figlio, ma di Kobayashi. Quando torna a casa quel giorno, lui la attacca violentemente al piano di sopra, spingendola contro il muro. Toshio è nella sua camera da letto a disegnare e sente il rumore e, uscendo, osserva la violenza che si sta verificando sotto le ringhiere. Kayako cerca di scappare mentre Takeo la insegue, ma lui la spinge a terra. Si sloga la caviglia, inciampa e cade e deve scendere le scale di casa strisciando. Dopo molti sforzi, riesce ad arrivare alla porta principale, solo per trovare Takeo che cammina lentamente dietro di lei, guardandola soffrire. Quindi le fa scattare il collo a un angolo di 90 gradi e le schiaccia la gola, la porta in camera da letto e la mette in un sacco della spazzatura. Kayako è ancora vivo, maparalizzato , capace solo di emettere un gemito gracchiante. Takeo la pugnala più volte (un evento che non viene mostrato esplicitamente in Ju-On: The Grudge o The Grudge , ma fortemente accennato, poiché Takeo viene mostrato abbassare un taglierino sul suo viso nel primo e trascinare il suo corpo insanguinato in quest'ultimo). Quindi, mette il suo corpo nell'angolo più lontano della soffitta, attraverso una porta della soffitta nel soffitto dell'armadio della loro camera da letto.

Dopo la sua morte, diventa un Onryō a causa della natura dolorosa e tortuosa della sua morte. Nel romanzo, il suo spirito ha prima rivendicato Toshio, forse per salvarlo.  Nei film, Toshio viene annegato da suo padre nella vasca da bagno con il suo gatto domestico.

Takeo corre a casa di Kobayashi, uccidendo Manami Kobayashi, la moglie incinta di Kobayashi, e mettendo il suo feto in un sacco. Mentre batte il sacco e vola in un impeto di rabbia per la strada, lo spirito di Kayako emerge dalla spazzatura gettata nelle vicinanze e uccide Takeo.

Qualche tempo dopo, il corpo di Kayako viene ritrovato in soffitta; Takeo è nella strada vicina (la sua causa di morte è sconosciuta alla polizia, presumono che si sia suicidato) e Toshio è in un armadio.

Da quel giorno, i fantasmi di Kayako, Toshio e Takeo uccidono tutti coloro che entrano nella Casa Saeki (e ovunque venga trasmessa la maledizione). Il gatto, Mar, di solito sembra avvertire gli intrusi del loro imminente destino. La maledizione in genere non si manifesta immediatamente; i nuovi residenti della casa rimangono indisturbati per un po' 'prima di soccombere inevitabilmente ai suoi effetti. I visitatori possono partire senza difficoltà solo per essere inseguiti da Kayako (o Toshio) in seguito e non sembrano esserci limiti geografici al suo raggio d'azione. La maledizione è destinata a ripetersi come un ciclo senza fine, quindi i film mostrano Kayako che striscia giù per le scale, emettendo il suo famoso rantolo mortale , facendo schioccare il collo e coperto di sangue.

Anche se di solito si sente emettere un suono gracchiante, di tanto in tanto si sente Kayako emettere uno strano, inquietante gemito - si sente persino parlare con Toshio (fuori dallo schermo) dopo la sua morte, anche se brevemente, e appare fisicamente nella sua forma umana per Kobayashi durante il primo film Ju-on .

2014 riavvio 
Kayako viene reinventato come una donna crudele e meschina nel riavvio del 2014 Ju-on: The Beginning of the End, dove appare in forma fantasma solo alla fine. Nel film, Kayako, che non era in grado di concepire un bambino con Takeo, aveva un ragazzo misterioso, rivelato essere Toshio Yamaga, "entrare" nel suo grembo, per rinascere come Toshio Saeki. Quindi, suo figlio era solo suo, non voleva mai passare del tempo con Takeo, finché Takeo non scoprì la verità nove anni dopo. Kayako è stata uccisa da Takeo, ma a differenza dei film precedenti, ha apertamente gongolato la discutibile paternità di Takeo e ha persino riso in modo maniacale quando la sua testa è stata spezzata. Kayako diventa parte della maledizione in seguito, ma non uccide mai nessuno nel film, essendo usata come una sorta di ossessionante da Toshio, che è il vero creatore della maledizione. Inoltre, a differenza delle continuità precedenti, Kayako parla effettivamente con altri personaggi sullo schermo, al contrario della breve conversazione fuori campo con Toshio nel primoJu-on .

Nel film finale della serie giapponese, Ju-On: The Final Curse , Kayako ha un ruolo più attivo nell'uccidere coloro che sono caduti sotto l'influenza della maledizione; è lei che uccide Reo, sua madre e Sota. Riesce anche a mettere alle strette Mai alla fine del film, il che implica che anche lei verrà uccisa da lei.

Sadako contro Kayako 
Kayako appare nel film del 2016 Sadako vs. Kayako , insieme all'onryo della serie Ring , Sadako Yamamura .

Attraverso una voce, viene spiegato che Kayako è stata ripetutamente pugnalata a morte dal marito prima di annegare il loro figlio, Toshio, e si è impiccato. Da allora, gli spiriti di Kayako e Toshio perseguitano la loro famiglia, uccidendo chiunque metta piede all'interno.

Suzuka Takagi si trasferisce nella porta accanto con i suoi genitori, dove già sperimenta visioni soprannaturali della casa presagio.

Il sensitivo, Keizo Tokiwa, intendeva far combattere Kayako a Sadako e farli distruggere a vicenda per liberare le loro vittime attuali e future dalle loro maledizioni. Allo stesso tempo, tuttavia, dopo aver portato via quattro scolari, Suzuka crede di vederne uno in casa a tarda notte e va lì per controllarlo, solo per essere seguita anche dai suoi genitori. Dopo che il padre di Suzuka è stato rapito, appare Kayako, prendendo i piedi della madre di Suzuka prima di catturarla. Kayako è stato rapidamente respinto con un'essenza dello spirito di Sadako affinché Keizo, Yuri e Tamao salvassero Suzuka.

La notte seguente, Suzuka e Yuri entrano in casa per infliggere entrambe le maledizioni a se stessi: Yuri aveva già guardato il video maledetto due notti prima e Suzuka aveva installato un televisore e un videoregistratore per poterlo guardare in casa. Con questo, Kayako e Sadako emergono e, con l'uno sulla strada dell'altro, entrano in un conflitto brutale. Inizialmente, Kayako trascinò via Sadako, solo per essere rapidamente superato e temporaneamente distrutto.

Quando Kayako tornò, il conflitto tra i due spiriti permise temporaneamente alle ragazze e Keizo di fuggire dalla casa. Si sono ritirati in un pozzo, dove Keizo spiega che bisogna sacrificarsi per intrappolare Sadako e Kayako nel pozzo, a cui Yuri si offre volontario. Proprio mentre salta nel pozzo, Kayako si fonde accidentalmente con Sadako, creando così un nuovo spirito onnipotente. Il grappolo discese dopo Yuri, possedendo il suo corpo prima di uscire dal pozzo sigillato un attimo dopo. Con questo, il nuovo spirito è diventato una nuova maledizione.

Timeline americana 
Kayako trascorre la sua infanzia con la sorella e la madre, un'Itako (esorcista giapponese) che usa Kayako a "mangiare" i cattivi spiriti si allontana dai suoi pazienti. La sorella di Kayako, Naoko, è stata risparmiata da questo trattamento. Questo segna la giovane Kayako per il resto della sua vita, rendendola un bersaglio di pettegolezzi e crudeltà.  Kayako non sembrava avere una figura paterna nella sua vita nei film americani. A differenza di Ju-on , Kayako non ha avuto un'infanzia normale e sua madre era molto violenta. Pertanto, la ragione principale per cui è diventata un Onryō in The Grudgeè a causa degli spiriti maligni che è stata nutrita da sua madre, e non semplicemente a causa della natura dolorosa della sua morte. 

Dopo che suo marito le ha spezzato il collo e l'ha lasciata paralizzata, continua ad annegare il figlio e il suo gatto in una vasca. Poco dopo, Kayako uccide il marito appendendolo al soffitto con i suoi capelli. Peter Kirk, un uomo di cui era ossessivamente innamorata, trova il corpo di Kayako in soffitta e subito dopo si suicida. Tutti i fantasmi dei membri della famiglia Saeki ora infestano la casa. 

Diversi anni dopo, una giovane ragazza di nome Allison trasferisce la maledizione a Chicago.  Kayako inizia a infestare un condominio che porta sua sorella, Naoko, a cercare di fermarla. Kayako non tenta di attaccare o uccidere Naoko, ma lo spirito del marito assassino lo fa, e Naoko viene uccisa in modo ancora più violento di sua sorella. Naoko poi si trasforma in modo scioccante anche in un vendicativo Onryō, nonostante sua madre non nutra i suoi spiriti maligni come ha fatto con Kayako, e uccide il suo aggressore. 

In tutte le rappresentazioni, nessun essere umano tenta mai di contrattaccare fisicamente contro Kayako, tranne Jake Kimble che, molto brevemente, tenta di resistere a Kayako. Il ragazzo tenta di sfuggire alla presa di Kayako proprio prima che lei rompa quasi ogni osso del suo corpo in The Grudge 3 . Tutti tranne lui sono paralizzati dalla paura quando lei arriva.

Differenze fra le varie versioni
 La storia sul passato di Kayako Saeki è stata svelata soltanto nel remake statunitense The Grudge 2, pertanto, non facendo parte della continuità ufficiale della saga, il fatto potrebbe non necessariamente essere vero nella versione originale giapponese.

 Nella versione giapponese Kobayashi viene chiaramente ucciso da Kayako, mentre il suo equivalente nella versione americana, Peter, si suicida lanciandosi giu dal balcone del proprio appartamento, anche se apparentemente spinto a farlo dallo spettro della donna. Inoltre nel remake la moglie del professore non è incinta e non viene uccisa.

 Takeo Saeki, che nella versione giapponese viene ucciso dal fantasma della moglie in una strada, in The Grudge viene impiccato dai capelli di Kayako, in una scena simile a quella che viene mostrata in Ju-on: Rancore 2, ma relativa ad un altro personaggio.

 Nei film di Ju-On, Kayako ha 28 anni al momento della propria morte, mentre nella saga di The Grudge ne ha 30.

 La sua morte è quasi uguale in entrambe le trame, con l'eccezione di mostrare o menzionare l'uso del coltello multiuso per tagliarla, che appare solo in Ju-on a causa degli indici di violenza americani. La scena di lei che striscia giù per le scale, con il collo spezzato e messa in soffitta è mostrata nel taglio del regista di The Grudge , e parti di esso sono mostrate nella versione teatrale.

 Nella trama giapponese, la morte di Kayako è simile alle versioni cinematografiche. Tuttavia, nel romanzo, viene prima picchiata e tagliata da Takeo, prima che lui la leghi alla spalliera del letto continuando a torturarla fino alla morte.

 In Ju-on Kobayashi viene rivendicato da Kayako durante la sua visita alla casa. Mentre la guarda strisciare giù per le scale, torna alla porta che si apre dietro di lui. Lei sta lì, dice il suo nome, poi scende e gli dà un bacio di morte. Quando l'angolazione cambia, Kayako è sparito, Kobayashi è seduto lì morto e Toshio è ancora in piedi rivolto in avanti con un telefono in mano e la bocca aperta. In The Grudge , Peter si uccide gettandosi sul balcone di fronte a sua moglie.

 Takeo Saeki viene trovato morto impiccato in The Grudge, simile a una scena del secondo rispettivo film della serie, dove Kayako appare nel soffitto di una stanza e, con i suoi capelli, strangola e impicca una coppia. Nella versione giapponese, viene ucciso da Kayako in una strada di notte, dopo aver ucciso la moglie di Kobayashi e il nascituro. Nel romanzo, viene ucciso quando il fantasma di Kayako lo accoltella alla schiena con un coltello.

 In giapponese, Kayako è quasi coperta di sangue dalla testa ai piedi, in particolare in Ju-on: The Grudge 2 , e ha anche i capelli ricci e larghi in Ju-on: The Grudge. Ma in Ju-on: The Grudge 2, ha lunghi capelli lisci così come in The Grudge . Tuttavia, nelle vignette più recenti dei film americani, è di un bianco nei toni del blu pallido o completamente bianco puro (ad eccezione della famigerata scena di strisciare delle scale alla fine di The Grudge, in cui è ricoperta di sangue). Dopo che la casa è stata bruciata da Karen Davis in The Grudge , Kayako sembra essere permanentemente pulita; questo forse significa il suo cambiamento di carattere, perché in Ju-on ,è un po 'più debole di quanto non lo sia nel remake. Come in Ju-on, striscia costantemente al piano di sotto e raramente attacca le persone con la stessa ferocia di The Grudge . Nella trama americana, sembra essere una Onryō molto più forte, più malvagia e più potente perché, come visto in The Grudge 3, può uccidere qualcuno strappandogli gli occhi e strappandogli la mascella. In effetti, negli ultimi due film statunitensi, non è mai stata vista coperta di sangue (anche se in The Grudge 3, Jake menziona al dottor Sullivan di averla vista ricoperta di sangue in un'occasione).

 In The Grudge 3 , la sorella minore di Kayako di nome Naoko viene presentata anche se in Ju-on era figlia unica (romanzo di Ju-on). Non è stato rivelato quanto fossero vicine come sorelle e la loro madre sembra aver eseguito i suoi esorcismi solo su Kayako. Naoko era terrorizzata da sua madre, ma sembrava aver imparato a diventare un Itako e ha preso l'attrezzatura di sua madre dopo che si è nascosta. Naoko è a conoscenza della morte di Kayako e sa di essere una Onryō. Non si sa chi le abbia inviato i ritagli di notizie sulle morti delle vittime di Kayako, molto probabilmente è stato fatto dai suoi colleghi che intendevano metterla in imbarazzo. Quando Naoko vede un ritaglio sulla morte del giovane Jake, decide di provare a fermare Kayako per sempre. Quando è all'interno dell'appartamento, Kayako guarda spesso Naoko, ma non cerca mai di attaccarla. Kayako non uccide Naoko, ma Takeo lo fa, mentre possiede Max Morrison. Uccisa di rabbia quando Takeo (Max) l'ha pugnalata alla nuca, Naoko è stata resuscitata come una nuova Onryō . Molto probabilmente dipende dall'interpretazione del motivo per cui Naoko è diventata lei stessa un Onryō. Per salvare la vita di sua sorella, la bambina di 8 anni Rose Morrison ha bevuto il sangue di Kayako (che Naoko aveva ottenuto), contenendo Kayako nel suo corpo.

Relazioni

Shunsuke Kobayashi / Peter Kirk 
Kobayashi è stato il primo amore di Kayako e apparentemente è uscito con lei per un po' '. Poi sono andati avanti, ma quando Kayako è andata al college, a quanto pare ha incontrato di nuovo Kobayashi. Poi ha iniziato a scrivere il suo diario sul suo amore per lui, e lui ha ricevuto lettere da lei che lo hanno confuso. Era stato il fidanzato di Kayako in passato ma non lo era adesso.

È stato a causa dell'amore di Kayako per Kobayashi che è stata uccisa. Ha anche ucciso lo stesso Kobayashi quando era un fantasma, in modo piuttosto pacifico, succhiandogli l'anima.

Nei remake, il suo amore è Peter Kirk, e invece di essere ucciso da Kayako, trova il suo cadavere in soffitta, poi, apparentemente posseduto da lei, salta giù dal balcone la mattina successiva.

Takeo Saeki 
Takeo era l'amore principale di Kayako e alla fine lo sposò e gli diede un figlio, Toshio. Takeo era un uomo molto orgoglioso e prepotente e talvolta maltrattava Kayako. Tuttavia, ha sopportato, cercando di andare dalla sua parte buona. Lo amava sinceramente e apparentemente lui l'amava abbastanza da essere l'unico a non ridere del suo strano comportamento. Ma le cose sono cambiate quando ha letto il suo diario, ha perso la testa e l'ha uccisa.

Takeo si stabilì a casa sua quando tornò come un fantasma dopo la sua uccisione da parte di Kayako e finirono per restare insieme per molto tempo. Anche quando Kayako riuscì a lasciare la casa, Takeo la seguì.

Voci correlate 
 Onryō

Saeki Kayako